Nissa – antico nome di Nevşehir, città della Turchia
 Nissa – esonimo italiano del forma italianizzata della città di Niš, città della Serbia
 Nissa – endonimo in dialetto nizzardo di Nizza, città della Francia
 Nissa – ipotetico antico nome di Caltanissetta
 Nissa  – abbreviazione di Nissa Football Club, squadra di calcio di Caltanissetta

Pagine correlate 
 Nyssa
 Nisa
 Nysa (disambigua)